Crébillon ist der Familienname folgender Personen:

 Claude-Prosper Jolyot de Crébillon (1707–1777), französischer Autor und Sohn des Tragödiendichters Prosper Jolyot Crébillon (Crébillon pére)
 Prosper Jolyot Crébillon (1674–1762), französischer Autor